Сигэаки Усидзима (, 13 июля 1977, Саппоро, Хоккайдо) — японский саночник, выступавший за сборную Японии с 1996 года по 2008-й. Участник трёх зимних Олимпийских игр, многократный призёр национального первенства.

Биография 
Сигэаки Усидзима родился 13 июля 1977 года в городе Саппоро, остров Хоккайдо. Активно заниматься санным спортом начал в возрасте тринадцати лет, в 1996 году прошёл отбор в национальную сборную и стал принимать участие в различных международных соревнованиях. Вскоре дебютировал на взрослом Кубке мира, выступал для новичка сравнительно неплохо, но каких-либо выдающихся достижений добиться не смог. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, где впоследствии финишировал шестнадцатым.

В 2001 году на чемпионате мира в канадском Калгари Усидзима занял двадцать пятое место мужского одиночного разряда и шестнадцатое в программе состязаний смешанных команд, тогда как в Кубке мира закрыл тридцатку сильнейших. Ездил соревноваться на Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити, но выступил там значительно хуже предыдущего раза, показав в итоге лишь двадцать седьмой результат. На мировом первенстве 2003 года в латвийской Сигулде вместе с соотечественниками попал в десятку сильнейших на эстафете. В следующем году после окончания всех кубковых этапов в мировом рейтинге саночников расположился на тридцать шестой строке, на чемпионате мира в Нагано, будучи хорошо знакомым с местной трассой, приехал двадцать первым в мужской одиночной программе, а с японской смешанной командой вновь закрыл десятку.

На мировом первенстве 2005 года в американском Парк-Сити был тридцать первым, тогда как в общем зачёте Кубка мира только сороковым. Прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2006 года в Турине, однако финальные заезды провёл крайне неудачно — лишь тридцать четвёртая позиция. Кубковый цикл при этом окончил на двадцать пятом месте мирового рейтинга. На чемпионате мира 2007 года в австрийском Иглсе финишировал двадцать первым, в Кубке мира был тридцать вторым. Последним крупным международным стартом для Сигэаки Усидзимы стал чемпионат мира 2008 года в немецком Оберхофе, где он занял двадцать второе место. Сразу после этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место молодым японским саночникам.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 
 

Саночники Японии
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года